Příjmení Pickering nese více různých osobností:

 Edward Charles Pickering (1846–1919) – americký astronom
 Timothy Pickering (1745–1829) – americký politik
 William Henry Pickering (1858–1938) – americký astronom